Le terme Desboues constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Toponymes
Rivière Desboues, un affluent de la rivière Harricana, dans le territoire non organisé de Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, au Québec, au Canada.
Desboues (canton), un canton de la MRC Abitibi, au Québec, au Canada.